Niemcy:
 Schauerberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Schauerberg – góra w Smreczanach, w masywie Kösseine
 Schauerberg – góra w Smreczanach, w masywie Schneeberg